Крест «За выдающиеся заслуги» () — наименование военной награды в ряде англоязычных стран:
 Крест «За выдающиеся заслуги» (Австралия) — военная награда Австралии
 Крест «За выдающиеся заслуги» (Великобритания) — военная награда Великобритании
 Крест «За выдающиеся заслуги» (США) — военная награда США